América FC
 Brazília:
 América Futebol Clube (AC), Rio Branco
 América Futebol Clube (AL), São Luís do Quitunde
 América Futebol Clube (AM), Manaus
 América Futebol Clube (CE), Fortaleza
 América Futebol Clube (ES), Vitória
 América Futebol Clube (PR), Curitiba
 América Futebol Clube (GO), Morrinhos
 América Futebol Clube (MG), Belo Horizonte
 América Futebol Clube (PB), Caaporã
 América Futebol Clube (PE), Recife
 América Futebol Clube (RJ), Rio de Janeiro
 América de Natal (RN), Natal
 América Futebol Clube (SE), Propriá
 América Futebol Clube (SC), Joinville
 América Futebol Clube (SP), São José do Rio Preto
 América Futebol Clube (Teófilo Otoni), Teófilo Otoni
 América Futebol Clube (Três Rios), Três Rios

 Ecuador:
América de Ambato
América de Manta
América de Quito

 Haiti
America des Cayes

 Kolumbia:
América de Cali

 Mexikó:
 Club América, Mexikóváros

 Nicaragua:
 América Managua